Dans l'univers de fiction de Star Trek, le tricordeur (parfois également appelé tri-enregistreur) est un petit appareil qui tient dans la main ou se porte en bandoulière et remplit trois fonctions : détecter, enregistrer et analyser.

Au fil des épisodes, ses utilisations se diversifient : il se révèle ainsi capable de se connecter à un système informatique et de lui servir d'interface, ou encore d'émettre un champ de particules.

Il existe une version du tricordeur spécialisée pour l'usage médical. Outre un logiciel de diagnostic automatisé, il dispose d'un détecteur mobile permettant une plus grande flexibilité d'usage.

Voir aussi

Lien externe 
 

Technologie de Star Trek